The Cove (film), een documentairefilm uit 2009 over de dolfijnenslachting in het Japanse Taiji
 The Cove (Stamford), een deel van Stamford (Connecticut), Verenigde Staten
 The Cove Palisades State Park, een state park in Oregon, Verenigde Staten